Il capro espiatorio (The Scapegoat), romanzo del 1957 di Daphne du Maurier
Il capro espiatorio (The Goat), film diretto da Buster Keaton e Malcolm St. Clair (1921)
Il capro espiatorio (The Scapegoat), film diretto da Robert Hamer (1959)